MTV Hits peut désigner plusieurs chaîne de télévision dans le monde:

 MTV Hits (Amérique Latine)
 MTV Hits (Australie et Nouvelle-Zélande) depuis 2010
 MTV Hits (États-Unis), elle a été remplacée par Nickmusic le ,
 MTV Hits (France) depuis 2015
 MTV Hits (Italie) de 2003 à 2015, à la place est diffusée la version européenne
 MTV Hits (Royaume-Uni & Irlande) depuis 2001, elle était la version européenne de la chaîne jusqu'en 2014
 MTV Hits (Brésil) rebaptisé VH1 MegaHits en 2010
 MTV Hits (Europe), elle est la version européenne de la chaîne depuis 2014